Территория государства Вогодого располагалась в границах нынешней Буркина-Фасо. Вогодого долгое время являлся сердцем "Империи Моси". Столицей государства являлся нынешний город Уагадугу. Правители государства Вогодого носили титул Мооро-нааба.

Примечания

См. также 
 История Буркина-Фасо
 Королевства Моси
 Список правителей государства Моси Тенкодого
 Список правителей государства Моси Ятенга

История Буркина-Фасо
Списки:Буркина-Фасо